Une infection est une maladie provoquée par l'invasion d'un ou plusieurs micro-organismes ou agent infectieux (bactéries, champignons, parasites, protozoaires, virus) dans un tissu où ils se multiplient.

Oeuvres 
 Infection, un shōnen manga écrit et dessiné par Oikawa Toru, prépublié depuis 2015 dans le magazine Weekly Shōnen Magazine ;
 Infection, un film mexicano-vénézuélien réalisé par Flavio Pedota, sorti en 2019.